Korenica (Đakovica), au Kosovo
Korenica (Krivogaštani), au Monténégro
Korenica (Plitvička Jezera), en Croatie